Alejandro Nicolás de los Santos – calciatore argentino
Alfredo de los Santos – ex calciatore uruguaiano
Ángel de los Santos Cano – ex calciatore spagnolo
Cesilio de los Santos – ex calciatore uruguaiano
Gonzalo de los Santos da Rosa – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
Guillermo Daniel de los Santos Viana – calciatore uruguaiano
Joaquín Matías Ardaiz de los Santos – calciatore uruguaiano
María de los Santos Iglesias – ex cestista cubana
Miguel de los Santos Álvarez – diplomatico spagnolo